Mörtån kan avse:

 Mörtån (Indalsälven I) – ett vattendrag från västra och östra Mörtsjön till Gesunden i Indalsälven Ragunda kommun 
 Mörtån, Ragunda kommun – en ort vid ovanstående å i Gesunden
 Mörtån (Indalsälven II) – ett vattendrag från Mattmartjärnen till Mattmarströmmen vid Indalsälvens inflöde till Storsjön Åre kommun
 Mörtån (Gimån) – ett vattendrag i Bräcke kommun som rinner ut i Gimån 1 km SV om Alanäset
 Mörtån (Pajsoån) – ett vattendrag i Ludvika kommun som rinner ut i Pajsoån strax norr om Skattlösberg och utgör ett källflöde till Kolbäcksån